Four Ways to Scream Your Name другий EP уельської пост-хардкор-групи Funeral for a Friend, який був випущений 21 квітня 2003 року.

Треклист 
 This Year's Most Open Heartbreak - 2:51
 She Drove Me to Daytime Television - 3:36
 Kiss and Makeup (All Bets Are Off) - 4:02
 Escape Artists Never Die - 5:18

Джерела 
 Four Ways to Scream Your Name  allmusic
 Four Ways to Scream Your Name  last.fm

Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Funeral for a Friend